Истман има више значења:
 Истман (Џорџија)
 Истман (Висконсин)